

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Podwierzbie – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki 
 Podwierzbie – część wsi Stogniowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Podwierzbie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice 
 Podwierzbie – część wsi Stefanów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów 
 Podwierzbie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc
 Podwierzbie – część wsi Uśnik w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo

Kolej 
 Podwierzbie – przystanek kolejowy w Podwierzbiu, w województwie mazowieckim